Zwalniacz hydrokinetyczny – zwalniacz, który działa na zasadzie hydrokinetycznego sprzęgania wału napędowego z nieobracającym się korpusem. Są to urządzenia zdobywające coraz większe zastosowanie.

Hamulce